Dwyer ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Dwyer Russell (1863–1952), US-amerikanische Schauspielerin und Herausgeberin
 Alice Dwyer (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Angela Dwyer (* 1961), neuseeländisch-deutsche Malerin
 Andrew Dwyer (* 1956), englischer Squashspieler
 Bernard J. Dwyer (1921–1998), US-amerikanischer Politiker
 Bob Dwyer (* 1945), australischer Rugby-Union-Trainer
 Budd Dwyer (1939–1987), US-amerikanischer Politiker
 Christine Dwyer Hickey (* 1960), irische Schriftstellerin
 Conor Dwyer (* 1989), US-amerikanischer Schwimmer
 Dolores Dwyer (1934–2011), US-amerikanische Leichtathletin
 Dom Dwyer (* 1990), englischer Fußballspieler

 Finola Dwyer, neuseeländische Filmproduzentin
 Florence P. Dwyer (1902–1976), US-amerikanische Politikerin
 Frank Dwyer (1868–1943), US-amerikanischer Baseballspieler
 Fred Dwyer (* 1931), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 George Patrick Dwyer (1908–1987), britischer Geistlicher, Erzbischof von Birmingham
 Gordie Dwyer (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Hilary Dwyer (1945–2020), englische Schauspielerin, siehe Hilary Heath
 Jamie Dwyer (* 1979), australischer Feldhockeyspieler
 John M. Dwyer (1926/1935–2018), US-amerikanischer Szenenbildner
 Jordan Dwyer (* 1996), deutscher Schauspieler

 Kieron Dwyer (* 1967), US-amerikanischer Comiczeichner
 Leslie Dwyer (1906–1986), englischer Schauspieler
 Noel Dwyer (1934–1992), irischer Fußballtorhüter

 Paul S. Dwyer (1901–1982), US-amerikanischer Statistiker und Mathematiker
 Peter Dwyer (* 1937), neuseeländischer Anthropologe und Zoologe

 Rasheed Dwyer (* 1989), jamaikanischer Sprinter
 Robert Joseph Dwyer (1908–1976), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Portland in Oregon

Dwyer steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Dwyer (Mississippi), Ort im Sunflower County
 Dwyer (New Mexico), Geisterstadt im Grant County
 Dwyer (Wyoming), Ort im Platte County

in Antarktika:
 Dwyer Escarpment, Geländestufe im Viktorialand
 Dwyer-Nunatakker, Berggipfel und Bergkämme im Kempland
 Mount Dwyer, Berg im Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 Dwyer Arena, Sportarena in Lewiston, New York
 O’Dwyer